Aika bezeichnet:
 einen Film von Kajiro Yamamoto: Aika (Film)
 einen Anime: AIKa
 ein alter Name der italienischen Stadt Troia (Apulien)
 ein, vorrangig japanischer, Vorname:
 Aika, Sängerin und Bassistin der Band Maria
 Aika Hirahara (japanische Sängerin), meist nur als aika
 Aika Klein (deutsche Shorttrack-Sportlerin)
 Aika Mitsui (japanische Sängerin)